Sol Invictus est une divinité orientalisante de la Rome antique dont le nom signifie « Soleil invaincu » ou « Soleil triomphant. »

Ce nom a été repris par :

 Sol invictus, un livre autobiographique de Raymond Abellio publié en 1980 ;
 Sol Invictus, un groupe de musique néofolk fondé en 1987 ;
 Sol Invictus, un morceau du groupe de rock identitaire français Fraction Hexagone (1996) ;
 Sol Invictus, un album du rappeur français Akhenaton sorti en 2001 ;
 Sol Invictus, un album du groupe de rock américain Faith No More sorti en 2015.

 ,(né Austin Gillespie en 1983), avocat, candidat libertarien aux élections primaires du Sénat des États-Unis pour la Floride en 2016. (Ce personnage a pu adopter un nom latin en vertu des lois de la Floride qui stipulent notamment : Chancery courts have jurisdiction to change the name of any person residing in this state on petition of the person filed in the county in which he or she resides.)

Homonymie de titre